Kihlman ist der Familienname folgender Personen:

 Bertel Kihlman (1898–1977), finnischer Schriftsteller und Übersetzer
 Christer Kihlman (* 1930), finnenschwedischer Schriftsteller
 Erik Kihlman (1895–1933), finnischer Literaturwissenschaftler